Кубок обладателей кубков КАФ 1987 года — 13-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 35 африканских стран. Победителем стал кенийский клуб Гор Махиа.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 21 ноября, ответный — 5 декабря 1987 года.

|}

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1987 на сайте RSSSF

1987
Футбол в Африке в 1987 году